Василий Охлябинин:
 Охлябинин, Василий Андреевич Борец (ум. после 1586) — русский военный деятель; сын Андрея Петровича Охлябинина.
 Охлябинин, Василий Фёдорович — князь и воевода у московских царей Василия III и Ивана IV.